Apremont ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Apremont (Ain) im Département Ain
 Apremont (Ardennes) im Département Ardennes
 Apremont (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Apremont (Oise) im Département Oise
 Apremont (Savoie) im Département Savoie
 Apremont (Vendée) im Département Vendée

mit Namenszusatz:
 Apremont-la-Forêt im Département Meuse
 Apremont-sur-Allier im Département Cher

Apremont bezeichnet im Weiteren ein Adelsgeschlecht:
 Apremont (Adelsgeschlecht), ein lothringisches Adelsgeschlecht

Apremont ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Apremont († 1238), Bischof von Metz und von Verdun

Siehe auch:
 Aspremont